Лига Европы УЕФА 2023/24 — 53-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 15-й под названием Лига Европы УЕФА.

Финал пройдёт на стадионе «Авива» в столице Ирландии Дублине. Клуб-победитель турнира автоматически попадёт в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, а также получит право сыграть против победителей Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 в матче за Суперкубок УЕФА 2024.

Этот сезон станет последним сезоном с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, после того как УЕФА объявил, что с сезона 2024/2025 будет введен совершенно новый формат для каждого из трёх еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций).

Рейтинг ассоциаций 
В розыгрыше Лиги Европы 2023/2024 годов примут участие 58 команд. Количество мест по странам будет распределяться в соответствии с коэффициентами стран УЕФА на 2022 год, которые учитывают выступление команд в еврокубках с 2017/18 по 2021/22 годы.

Распределение команд по этапам 

В связи с переходом проигравших команд из высшего еврокубка в низший этапы квалификации Лиги Европы синхронизированы с аналогичными в Лиге чемпионов. По этой причине квалификация в групповой этап Лиги Европы начинается с третьего квалификационного раунда, который фактически является для турнира первым.

Участники 

Примечания

Календарь 
Ниже представлено расписание турнира.

Примечания